Осада Бреды (1577)
 Осада Бреды (1581)
 Осада Бреды (1590)
 Осада Бреды (1624)
 Осада Бреды (1637)
 Осада Бреды (1813)